Casparsson ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Casparsson (1886–1973), schwedischer Reiter 
 Peter Casparsson (* 1975), schwedischer Eishockeyspieler